Wzniesienia:
 Borowa Góra – szczyt w Karkonoszach
 Borowa Góra – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej
 Borowa Góra – wzniesienie na wyspie Wolin, na Pagórkach Lubińsko-Wapnickich
 Borowa Góra lub Borowe Góry lub Góry Borowskie – trzy wzniesienia położone w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, miejsce jednej z największych bitew w kampanii wrześniowej 1939 r.

3 miejscowości w Polsce:
 Borowa Góra – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock
 Borowa Góra – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów
 Borowa Góra – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
Inne:
 Borowa Góra – obszar Natura 2000 na terenie gminy Tomaszów Lubelski, w pow. tomaszowskim, w woj. lubelskim